Fort Sint-Marie is een fort in de gemeente Zwijndrecht
 Fort Sint Marie (buurtschap) - een buurtschap gelegen in Kallo rondom het gelijknamige fort